

Architettura 
 Cuco – tipo di edificio tradizionale della Valencia, in Spagna

Folklore 
 Cuco – creatura del folklore sudamericano

Persone 
 Cuco – musicista statunitense
 Alfons Cucó – storico, politico e scrittore spagnolo